Предохранительная арматура — арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды, так называемого массоотвода.

К предохранительной арматуре относятся:
 предохранительные клапаны;
 импульсно-предохранительные устройства;
 мембранные предохранительные устройства;
 перепускные клапаны.

Наиболее широкое распространение имеют малоподъёмные предохранительные клапаны, конструктивно простые и не требующие специальной регулировки.

См. также 
Защитная арматура
Регулирующая арматура
Запорная арматура

Примечания 
2. Арматура предохранительная. Выбор, установка и расчет. Асеев О. И. - М.: Инфра-Инженерия, 2018; ISBN 978-5-9729-0220-0
Трубопроводная арматура
Теплотехника
Гидротехника
Гидравлика
Водоснабжение
Автоматизация
Промышленная автоматика
Взрывозащита